111th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Fulton Street e servita dalla linea A Eighth Avenue Express
111th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Flushing e servita dalla linea 7 Flushing Local 
111th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea BMT Jamaica e servita dalla linea J Nassau Street Local